Круша може бити:
 Круша (планина), планина у Македонији
 Велика Круша, насеље у општини Ораховац, КиМ, Република Србија
 Мала Круша, насеље у општини Призрен, КиМ, Република Србија
 Крива Круша, је насеље у Републици Македонији